Typ 96 – chiński czołg podstawowy
 96-Shiki – japoński karabin maszynowy
 Typ 96 – japońskie działko przeciwlotnicze
 Typ 96 – japoński transporter opancerzony